В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1340 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1340 году

Февраль 
 аль-Мустакфи I — халиф Мамлюкского халифата (1302—1340)

Март 
 10 марта — Генри де Бомонт, 1-й барон Бомонт — первый барон Бомонт (1309—1340), граф Бьюкен
 11 марта —  — граф Спонхейм-Кройцнах (1290—1340)
 31 марта — Иван I Данилович Калита — Князь Московский (1325—1340), Князь Новгородский (1328—1337), Великий князь Владимирский (1328/1331—1340)

Апрель 
 1 апреля
  — испанский адмирал; погиб в бою в проливе Гибралтар
 Герхард III Великий — граф Гольштейн-Рендсбург (1304—1340), герцог Шлезвига (1326—1330); убит восставшими датскими крестьянами.
 6 апреля — Василий Великий Комнин — Трапезундский император (1332—1340)
 7 апреля —  — епископ Брессаноне (1322—1324), епископ Фрайзинга (1324—1340)
 13 апреля — Бертольд VII — граф Хеннеберг-Шлойзинген (1284—1340) из рода Хеннебергов, имперский князь (1310—1340)

Май 
 8 мая —  — епископ Сен-Бриё (1320—1328), епископ Доля (1328—1340)
  — вице-король Сирии (1312—1340)

Июнь 
 1 июня —  — князь-епископ Утрехта (1322—1340)
 19 июня —  — лидер францисканских спиритуалистов, брошен в тюрьму за еретические взгляды
 24 июня
  — французский адмирал, один из командующих французским флотом в битве при Арнемёйдене, взят в плен в битве при Слёйсе и повешен на мачте за резню пленных англичан после битвы при Арнемёйдене
 Томас де Монтермар, 2-й барон Монтермар — барон Монтермар (1325—1340), погиб в битве при Слёйсе
  — французский адмирал, один из командующих французским флотом в битве при Арнемёйдене, погиб в битве при Слёйсе

Июль 
 28 июля —  — граф Веймар Орламюнде (1305—1340)

Август 
 18 августа —  — епископ Агридженто (1326—1327), архиепископ Манфредонии (1327), архиепископ Палермо (1334—1336), кардинал-священник Santi Giovanni e Paolo (1327—1338), кардинал-протопресвитер (1336—1338), кардинал-епископ Сабина-Поджо Миртето (1338—1340)

Сентябрь 
 16 сентября — Манфредо IV — маркграф Салуццо (1296—1330)

Октябрь 
 11 октября —  — епископ Регенсбурга (1313—1340)
 18 октября —  — немецкий философ

Ноябрь 
 2 ноября — Нильс Эббесен — вождь восставших против голштинского правления датских крестьян, национальный герой Дании, погиб в битве при Скандерборге

Декабрь 
 2 декабря — Джеффри ле Скруп — лорд главный судья Англии и Уэльса (1324—1329)
 4 декабря
 Генри Бургерш — лорд-казначей Англии (1327—1328, 1334—1337), лорд-канцлер (1328—1330), епископ Линкольна (1320—1340)
  — епископ Лериды (1334—1340)
 5 декабря — Мелтон, Уильям — архиепископ Йоркский (1317—1340), первый лорд-хранитель Малой печати (1307—1312), лорд-казначей (1325—1326)
 6 декабря — Глеб Святославич — князь брянский (после 1333—1340), убит на вече.
 20 декабря — Иоганн I (11) — герцог Нижней Баварии (1339—1340).
 23 декабря — Хью де Куртене, 9-й граф Девон — первый барон Кутерне (1299—1340), 1/9 граф Девон (1335—1340)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Агнеза Пико — дочь Франческо I Пико делла Мирандола, жена сеньора Мантуи Гвидо Гонзага
 Александр Михайлович — князь пронский (?—1340), убит в междоусобной борьбе
 Аль-Хатиб ат-Табризи — исламский учёный-хадисовед
 Анна Ратиборская — дочь Пшемыслава Ратиборского — княгиня-консорт Опавская (1318—1336), жена князя ратиборско-опавского Микулаша II
 Бахья бен Ашер — еврейский раввин, комментатор Танаха
 Баян — крупный государственный и военный деятель империи Юань. Великий канцлер (1339—1340); казнён.
 Беккариа, Камилла — жена народного капитана Мантуи Гвидо Гонзага
 Будашири — жена императора Китая Туг-Тэмура, регент государства (1332—1333)
 Буонамико Буффальмакко — итальянский художник
 Владимир Львович — Князь Галицкий и Волынский, Король Руси (1323—1325), последний представитель династии Рюриковичей на галицко-волынском престоле по мужской линии
  — первый султан Мадурайского султаната (1334—1340); убит
  — еврейский поэт, врач и философ
 Иосиф Каспи — прованский раввин и философ
 Димитрий Триклиний — греческий филолог и писатель
 Елизавета Гольштейн-Рендсбургская — жена герцога Иоганна II Саксен-Лауэнбургского, регент герцогства (1322—1330), жена короля Дании Эрика Кристофферсена
 Константин Симеонович — княжич московский, сын Симеона Ивановича Гордого, умер в день в который родился.
 Лешек Иновроцлавский — Князь Иновроцлавский (1287 — 1320/1324)
 Малатеста, Катерина — жена сеньора Мантуи Луиджи Гонзага
 Мануил Вриенний — византийский учёный и преподаватель
 Махмуд Шабистари — персидский поэт
  — брат и соратник Нитта Ёсисада
 Пьетро далле Карчери — сеньор Негропонта и барон Аркадии (1338—1340)
 Пико, Аньезе — сеньора-консорт Мантуи (?—1340), жена Гвидр Гонзага
 Раймонд IV де Бо — принц Оранский (1314—1340)
  — царь Сикайна (1323—1336)
 Юрий II Болеслав — Князь Галицкий и Волынский, король Руси (1325—1340)

См. также 
 Список умерших в 1341 году
 Список умерших в 1339 году
 
1340